Idempotência de implicação é uma propriedade dos sistemas lógicos que os estados que se pode derivar as mesmas conseqüências de muitas instâncias de uma hipótese a partir de apenas uma delas. Num cálculo sequencial essa propriedade pode ser capturada por uma regra estrutural chamada contração e em tais sistemas pode-se dizer que a consequência lógica é idempotente se e somente se contração for uma regra admissível

Regra de contração 
De A,C,C → B podemos chegar à A,C → B

Ou na notação de cálculo sequencial,

Lógica matemática